Tiger the Lion est un groupe de world music/pop originaire de Genève (Suisse) et d'Angleterre. Formé 2002, le groupe prend son envol très vite avec un premier album en 2003 et tournée britannique. Le groupe passe par la célèbre BBC dans la foulée pour un live exceptionnel. Des textes en anglais, conscients et engagés, sur des musiques qui mélangent la Pop-anglaise avec la world music, avec des instruments traditionnels indiens comme le Tabla et l'harmonium et japonais avec un Koto.

Musique 

Si la musique de Tiger the Lion ne se range pas facilement dans une catégorie, la fusion entre les percussions du Tabla et ses raggas venus d’Inde, mais aussi sons japonais, rock, le tout saupoudré d’une légère touche d’electro, une musique relaxante et incitant a une consommation sans limites.

Biographie

Les débuts 

Si tous les chemins mènent à Rome, c’est à Genève que se croisèrent ceux de Daniel, Lucy et David.
Dan et Lucy retrouvaient l’Europe après 2 années passées au Japon où le couple approfondissait sa connaissance de la musique nippone -Daniel au shamisen et au shakuhachi, Lucy au koto et au taiko- et se frottait au public local avec diverses formations a cappella, rock et folk. Cette période vit le profond talent de composition de Daniel s’éveiller à travers « Kazuma’s Guitar », un double album enregistré dans sa chambre à coucher.

De son côté, David débarquait à son tour en ville rempli des rythmes et mélodies de l’Inde, les jambes encore endolories après 12 mois assis en tailleur à étudier les tablas auprès de son Guru (maître spirituel).
C’est ainsi qu’un soir du mois de , nos 3 voyageurs se rencontrèrent pour une jam-session sur les compositions de « Kazuma’s Guitar ». Tiger the Lion était né !

Healing Songs 

De cette rencontre quasi-fusionnelle naquit un album, « Healing Songs » (sorti en ), qui inclut 7 titres originaux et qui tente la synthèse d’une musique impossible à cataloguer. De ce premier opus suivront séries de concerts, apparitions radio, puis un autre album par la suite, « When you're in there » (2006).

Roger (betterer) 

Alors que les organisateurs de concert s'arrachent les cheveux pour classer Tiger the Lion dans les catégories habituelles, le groupe sort le single « Roger (Betterer) », avant-goût de l'album en préparation et hommage à Roger Federer. Mais ça aussi c'est Tiger the Lion : un esprit de (con)fusion, d’ouverture et de nouveaux horizons. Remarqué par Couleur 3 (CH), une sélection pour la finale suisse et une deuxième place au tremplin des Eurockéennes de Belfort et une nouvelle tournée britannique qui les a vus fouler la prestigieuse scène du Jam House du célèbre animateur musicien Jools Holland. Suivi par l'ouverture de l'unique concert suisse de Michael Franti des Spearhead (groupe), Tiger the Lion is on the move...

Small Enough? 

Tiger the Lion présente son  :« Small enough ?», premier album concept où la musique vous plonge dans un voyage musical à l’échelle humaine osant d’inédits métissages au gré des 18 titres qui s’enchaînent sans interruption au détour de rencontres et d’expériences sonores. Pour l’occasion, violon, harmonica, chœurs, piano, violoncelle, batterie, didjeridoo et contrebasse rejoignent le trio !

La question « Small enough ? » est le titre de ce nouvel album qui veut explorer le paradoxe entre l’immensité d’un monde de plus en plus complexe, qui, pourtant, paraît devenir de plus en plus petit. Dans une société obnubilée par le culte de la personnalité et des actions d’éclat, la petitesse est souvent oubliée alors que les petites actions sont souvent à l’origine de grands changements.

« Small Enough ? », masterisé par Jon Astley (Led Zeppelin, The Who, Eric Clapton, George Harrison, Abba, The Sex Pistols…) est une véritable perle musicale qu’il ne faut rater sous aucun prétexte.

Invité de l'émission Radio Paradiso sur Radio Suisse Romande la Première et vernissage dans le vénérable théâtre de l'Alhambra le vendredi . Tiger the Lion se voit décerner une place en finale du prestigieux UK Songwriting Contest, la plus grande compétition musicale du Royaume-Uni avec le single « Roger Betterer », extrait de son album « Small Enough? ». L’emportant sur plus de 6000 participants au concours de cette année, «Roger Betterer» a été sélectionné par un jury composé de quelques-unes des personnalités et associations les plus respectées de l’industrie musicale britannique (dont le BRIT Trust, the Guild of International Songwriters and Composers…), et a terminé parmi les 10 meilleurs titres de sa catégorie. Aux Francomanias de Bulle Tiger the Lion chanta en première partie de Michel Fugain. Ce concert/vernissage lança l'album « Chante la Planète », une compilation de chansons pour enfants composées pour l'occasion. Les artistes se mobilisent pour une cause vitale: sensibiliser la jeunesse aux problèmes de l'environnement et du respect des autres.

Discographie

Albums 
 Healing Songs (7 titres autoproduits, 2003)
 1. Throw Yourself Wide Open / 2. Serial Killer / 3. Our yet to be / 4. Healing Song	/ 5. Touch a Life / 6. The last song? / 7. Something about nothing 
 When you're in there (5 titres autoproduits, 2006)
 1. When you're in there / 2. Pins and needles / 3. Tree Music / 4. Woman will save the world / 5. Tabloid 
 Roger (Betterer) (single autoproduits, 2007)
 1. Roger (Betterer) 
 Small Enough? (18 titres coproduits, 2009)
 1. Tangerine / 2. Bullies / 3. Small Enough / 4. A Bit Bigger / 5. They're Renovating the City / 6. Roger (Betterer) / 7. Sco Scha Nüglia nu Füss / 8. Las Stailas / 9. Dark Matter / 10. Pathosphere / 11. Driftwood / 12. Mother and Son / 13. Piers Die on Beaches / 14. I'll Take it From the Top / 15. Glint / 16. Pathosphere (Reprise) / 17. Too Late? / 18. Constellations

Compilations 
 Casa Alianza (1 titre de Tiger the Lion 2006)
 Révélation Fnac '06 (1 titre de Tiger the Lion 2006, Universal Music)
 Chante la Planète (1 titre de Tiger the Lion, 2009)

Musiciens 
 Daniel Shaw : chant Guitare
 Lucy Shaw : chant Koto Harmonium Percussions
 David Cotting : Tabla Udu Glockenspiel

Liens externes 
  Tiger the Lion Site officiel.
 Tiger the Lion sur MySpace.

Groupe suisse de pop
Groupe de world music
Musique dans le canton de Genève
Groupe musical formé en 2002